31 pays se disputent la place qualificative pour les Jeux olympiques 2012.

Pays participants

Format de la compétition

Sous-zone

Composition des groupes

Groupe A 
 Date :   - 
 Lieu :   Mellieha

Classement

Groupe B 
 Date :   - 
 Lieu :   Zreče

Classement

Groupe C 
 Date :   - 
 Lieu :   Las Palmas

Classement

Groupe D 
 Date :   - 
 Lieu :   Montpellier

Classement

Groupe E 
 Date :   - 
 Lieu :   Illitchivsk

Classement

Groupe F 
 Date :   - 
 Lieu :   Yantarny

Classement

Groupe G 
 Date :   - 
 Lieu :   Rhodes

Classement

Groupe H 
 Date :   - 
 Lieu :   Alanya

Classement

Zone

Composition des groupes

Groupe A 
 Date :   - 
 Lieu :   Kazan

Classement

Groupe B 
 Date :   - 
 Lieu :   Tenerife

Classement

Groupe C 
 Date :   - 
 Lieu :   Copenhague

Classement

Groupe D 
 Date :   - 
 Lieu :   Illitchivsk

Classement

Demi-finales continentales

Composition des groupes 

La Suède, meilleure équipe au Country Ranking de la CEV, remplace la Turquie, organisatrice de la finale continentale.

Groupe A 
 Date :   - 
 Lieu :   Zoug / Lucerne

Classement

Groupe B 
 Date :   - 
 Lieu :   Sèvres

Classement

Finale continentale 
 Date :   - 
 Lieu :   Alanya

Pays participants 
  ( gr. C Zone)
  ( gr. B Zone)
  ( gr. A Demi-finale)
  ( gr. B Demi-finale)
  ( gr. A Demi-finale)
  ( gr. B Demi-finale)
  (Organisateur)
  ( gr. B Demi-finale)

Pays ayant déjà deux paires qualifiées 
  ( gr. D Zone)
  ( gr. A Demi-finale)
  ( gr. A Zone)

Résultats

Classement

Classement final 

Compétition de beach-volley